Schwelle (v. althochdt.: suelli, suuella = tragender Balken) steht für:

 Bahnschwelle, Teil des Eisenbahnoberbaus
 Bremsschwelle, bauliche Erhebung auf der Fahrbahn
 Fachwerkschwelle, bestimmte Balken einer Fachwerkkonstruktion
 Landeschwelle, Beginn der Landebahn auf einem Flugplatz
 Reizschwelle, Grenzwert, ab dem ein äußerer Reiz wahrgenommen wird
 Schwelle (Geomorphologie), Erhebungen der Erdoberfläche
 Sohlschwelle, quer zur Strömungsrichtung eines Flusses verlaufendes Regelbauwerk
 Türschwelle, Basis zwischen den senkrechten Teilen des Türrahmens
 im Berliner Dialekt ein Synonym für Schwester, siehe Verwandtschaftsbeziehung#Geschwister

Schwelle ist der Name folgender Orte:
 Schwelle (Salzkotten), Stadtteil von Salzkotten

Siehe auch:
 Schienen-Schienen, Schwellen-Schwellen
 Schwellenwert
 Schwellenkorporation